Weidensee bezeichnet:

 Weidensee (Mühlhausen), eine Ansiedlung zugehörig zur Stadt Mühlhausen in Thüringen
 Weidensee (Schöneiche), ein See in Schöneiche bei Berlin
 Iwno (Weidensee), Ortschaft der polnischen Gemeinde Kostrzyn

Weidensee ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Weidensee (1486–1547), deutscher lutheranischer Geistlicher

Siehe auch:
 Weidensees